Ortotropia (z gr. ortho – proste, trópos – zwrot, obrót) – zjawisko występujące w przypadku, gdy własności materiałowe ciała zmieniają się w kierunkach prostopadłych, nie pokrywających się z osiami głównymi przyjętego układu współrzędnych. Ma to miejsce np. przy rozważaniu konstrukcji wykonanych z żywic zbrojonych włóknem szklanym lub węglowym, jak również przy rozważaniach mikrostruktury niektórych ciał ceramicznych lub metalicznych.

W mechanice ciała stałego właściwości ciała ortotropowego są opisywane za pomocą tensora sztywności cijkl o dziewięciu unikatowych składowych. W przypadku liniowej teorii sprężystości macierz sztywności zapisuje się jako:
 

lub jej odwrotność w notacji inżynierskiej jako macierz podatności
 

gdzie:
  – moduł Younga wzdłuż osi 
  – moduł Kirchhoffa w kierunku  na płaszczyźnie, której normalna jest w kierunku 
  – liczba Poissona.

Zobacz też 
 anizotropia
 izotropia

Bibliografia 
 Tadeusz Niezgoda: Numeryczna Analiza Wybranych Zagadnień Termomechaniki. Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna, 1992.

Mechanika ośrodków ciągłych
Właściwości fizyczne